Termin tagatoza-6-fosfatna kinaza ima više značenja.

 Tagatoza kinaza, enzim
 Tagatoza-6-fosfat kinaza, enzim